

Patronyme

Nicolas Genost de Laforest (1722-1783) est un auteur en cynégétique et un prêtre français ;
Démophile Laforest (1795-1867), homme politique français ;
Jean-Louis Dubut de Laforest (1853-1902), écrivain français ;
Frederick Laforest (1864-19??), avocat et homme politique canadien ;
Henri Laforest (1904-1989), homme politique français ;
Jean-Yves Laforest (né en 1949) est un homme politique canadien ; 
Guy Laforest est un politologue, un homme politique et un professeur canadien.

Pseudonyme
Serge Laforest (1916-1983), auteur français de romans policiers ou d'espionnage.

Localité
La gare de Laforest à Laforest dans le District de Sudbury est desservie par Le Canadien de Via Rail Canada.